Санта Делија има више значења:

 Санта Делија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Делија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Делија, Лос Аркос (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Делија (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Делија (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Делија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику